Rajd Azorów 2014 (49. SATA Rallye Açores) – czterdziesta dziewiąta edycja Rajdu Azorów rozgrywanego w Portugalii. Rozgrywany był od 15 do 17 maja 2014 roku. Była to szósta runda Rajdowych Mistrzostw Europy w roku 2014. Składała się z 19 odcinków specjalnych. Do udziału w rajdzie zgłosiła się jedna polska załoga:

Rajd wygrał portugalski zawodnik Bernardo Sousa, który wyprzedził o niespełna siedem sekund Holendra Kevina Abbringa, trzecie miejsce z blisko ośmiominutową stratą zajął Francuz Jean-Michel Raoux. Jedyny polski zawodnik startujący w rajdzie Kajetan Kajetanowicz nie był liczony w klasyfikacji generalnej, gdyż na czwartym odcinku specjalnym (OS) uderzył w kamień, uszkadzając samochód i nie zdołał ukończyć tego OS-u w regulaminowym czasie. Do tej pory Kajetanowicz wygrał dwa z trzech Os-ów i zajmował drugie miejsce ze stratą niecałej sekundy do prowadzącego. Do rajdu polski zawodnik wrócił w trzecim dniu rajdu, gdzie wygrał jeden z Os-ów, a w całym trzecim dniu zajął czwarte miejsce. Trofeum Colin McRae ERC Flat Out Trophy wręczono Kevinowi Abbringowi, zwycięzcy czterech OS-ów, który prowadził po dziesięciu OS-ach i był bliski zwycięstwa w całym rajdzie.

W rajdzie prowadzono dodatkową klasyfikację ERC GRAVEL MASTERS. Zawodnicy byli osobno punktowani za przejazd każdego Os-u na szutrowej nawierzchni. Punktowanie następuje według klucza: pierwsze miejsce – 10 pkt, drugie – 6 pkt, trzecie – 4 pkt, czwarte – 2 pkt i piąte – 1 pkt.

Punktacja ERC Gravel Master rajdu Rajd Azorów 2014 (pierwszych pięciu zawodników)

Punktacja ERC Gravel Master po 2 rundach (pierwszych pięciu zawodników)

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki rajdu

Klasyfikacja po 5 rundach RME 2014 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Dodatkowo po każdym etapie (dniu) rajdu prowadzona jest osobna klasyfikacja, w której przyznawano punkty według klucza 7-6-5-4-3-2-1 (jeżeli dany etap obejmował przynajmniej 25% długości odcinków specjalnych rajdu). Do klasyfikacji zaliczane są cztery najlepsze wyniki spośród sześciu pierwszych rajdów oraz cztery najlepsze wyniki w sześciu ostatnich rajdach w sezonie.

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona rajdu

Portugalia
Rajd Azorów
2014 w Portugalii